Бра́тья — многозначное слово.
 Братья — мужчины, имеющие одного или обоих общих родителей.
 «Братья» — тель-авивская команда игроков в спортивную версию телеигры «Что? Где? Когда?».
 «Братья» — ежегодный православный международный фестиваль.

Фильмы 
 «Братья» — советско-корейский фильм 1957 года.
 «Братья» — советский фильм 1982 года.
  — телефильм Оливье Даана.
 «Братья» — американский фильм 2001 года.
 «Братья» — датский фильм 2004 года.
 «Братья» — российский фильм 2007 года с участием актёра Олега Андреева.
 «Братья» — американский фильм 2009 года.
 «Братья» (каз. Ағайындылар) — казахстанский телесериал 2009 года. Также известен как «Три брата».
  — фильм финского режиссёра Мика Каурисмяки по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». В российском прокате с 21.06.2012.
 «Братья» — российский телесериал 2007 года. Режиссёр Алексей Лебедев 
 «Братья» — российский телесериал 2011 года.
 «Братья» — российский мультфильм 2011 года, по мотивам «Сказания о Борисе и Глебе» Нестора Летописца.
 «Братья. Последняя исповедь» — украинский драматический фильм, снятый дебютантом Викторией Трофименко по мотивам романа «Шмелиный мёд» шведского писателя Торгни Линдгрена.

Литературные произведения 
 «Братья» — комедия древнеримского драматурга Публия Теренция Афра.
 «Братья» — роман русского советского писателя Константина Федина.

См. также 
 
 Браты